Erdscheibe steht für:

 Flache Erde
 Europäisches Alpenveilchen